Homag steht für:
 Homag Group, Systemanbieter in der holzbearbeitenden Industrie
 Homag GmbH, deutsches Unternehmen für  Holzbearbeitungssysteme